Лорі Макніл і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес виграли титул, перемігши у фіналі пару Іріна Спирля і Наталі Тозья з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чемпіонки)
 Чанда Рубін /  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (півфінал)
 Елізабет Смайлі /  Лінда Вілд (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Bank of the West Classic 1996 Doubles Draw 

Bank of the West Classic
Тур WTA 1996